Dudich Endre (1895–1971) egyetemi tanár, akadémikus, a magyar zoológia kiemelkedő alakja
Dudich Endre (1934–2016) geológus, bauxitgeokémikus